Митрополи́т И́ов (, в миру Елгу́джа Зура́бович Акиашви́ли, ; 29 мая 1960, село Сно, Казбегский район) — епископ Грузинской православной церкви, митрополит Урбнисский и Руисский.

Биография 
В 1983 года окончил аграрно-экономический институт.

3 января 1988 года был пострижен в монашество с именем Иов, 19 января рукоположен во иеродиакона, а 29 февраля того же года — во иеромонаха.

В 1989 году выпустился из Мцхетской духовной семинарии.

21 сентября 1989 года возведен в сан игумена, а в 1990 году — архимандрита.

17 мая 1992 года хиротонисан во епископа Манглисского.

25 декабря 1992 года назначен епископом Батумским и Шемокмедским.

В 1995 году в связи с созданием Шемокендской епархии титул изменён на «Батумский».

21 октября 1996 года был возведен в достоинство архиепископа и переведен на Урбнисскую и Руисскую кафедру.

В декабре 2000 года возведён в сан митрополита.

В 1996—2003 годах патриарший хорепископ.

С 2003 года — председатель Комитета по исследованию и редакции богослужебных текстов Грузинской Патриархии.

Примечания

Ссылки 
 ქართველი მღვდელმთავრები (XX-XXI საუკუნეები)

Митрополиты Грузинской православной церкви
Батумская и Лазская епархия
Выпускники Мцхетской духовной семинарии